Heredia – miasto w Kostaryce
 Heredia – prowincja Kostaryki

Osoby 
 Dolores Heredia (ur. 1966) – aktorka meksykańska 
 José-María de Heredia (1842-1905) – poeta francuski 
 Jose Maria Heredia y Heredia (1803-1839) – poeta kubański
 Juan Carlos Heredia (ur. 1952) – piłkarz argentyński i hiszpański
 Rene Heredia (ur. 1927) – gitarzysta flamenco
 Carlos Heredia (ur. 1998) – piłkarz dominikański